Leucoconis är ett släkte av svampar. Leucoconis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leucoconis